Berenguer est un prénom d'origine catalane, équivalent du prénom français , tous deux d'origine franque.

Autres langues
Berengar en allemand, anglais, breton, et suédois
Berengario en italien

Personnes
Il a été  porté notamment par :

Amanda Berenguer (1921-2010), femme de lettres uruguayenne
Álex Berenguer (1995-), footballeur espagnol
Berenguer d'Entença, un cavalier catalan des  et 
Berenguer de Cruïlles (autour de 1310-1362), évêque de Gérone et premier président de la Généralité de Catalogne
Dámaso Berenguer (1873-1953), homme politique et militaire espagnol
Félix Berenguer de Marquina (1736-1826), militaire espagnol
 Jordi Berenguer (1979-), coureur cycliste espagnol
 Laia Berenguer Puget (1920-2011), femme politique catalane
Raimond-Bérenger IV de Barcelone (1113-1162), Comte de Barcelone

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom